XCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Christmas Island (Kiribati)
 xch – codice ISO 639-3 della lingua chimakum